Powiat buczacki (Galicja)
 Powiat buczacki (ZURL)
 Powiat buczacki (II Rzeczpospolita)